Японська футбольна ліга 1971 — 7-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Янмар Дизель.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Йокояма Кендзо
 Араі Кодзо
 Карлос Естевес
 Ямагуті Йосітада
 Огі Арітацу
 Нельсон Йосімура
 Фудзісіма Нобуо
 Міямото Терукі
 Сугіяма Рюіті
 Камамото Кунісіге
 Наґаі Йосікадзу

Джерела
RSSSF 

1971 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу